Стэн Андерсон (; 27 февраля 1933, Хорден, Дарем, Англия — 10 июня 2018) — английский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Сандерленд». После завершения карьеры футболиста тренировал ряд известных английских клубов.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе Андерсон дебютировал в клубе «Сандерленд» в 1952 году. За 11 лет в «Сандерленде» Андерсон сыграл за него в 402 матчах в чемпионате и в 447 матчах с учётом кубковых турниров, по этому показателю он занимает четвёртое место в истории клуба. В 1963 году он перешёл в стан самого принципиального соперника «Сандерленда», в «Ньюкасл Юнайтед», где как и в своей предыдущей команде стал капитаном. Завершил карьеру в 1966 году в «Мидлсбро», в котором также был капитаном команды, а под конец выступлений и играющим тренером.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Андерсон дебютировал 4 апреля 1962 года в матче против сборной Австрии. Через 10 дней после этого провёл второй и последний матч за сборную против сборной Шотландии. Был в составе команды на чемпионате мира 1962 года, но в играх турнира участия не принимал.

Тренерская карьера 
В конце карьеры футболиста Андерсон стал играющим тренером в «Мидлсбро», которым он руководил и после завершения карьеры игрока, вплоть до 1973 года. В сезоне 1973/74 тренировал клуб чемпионата Греции «АЕК», но, заняв с командой лишь пятое место в чемпионате, по окончании сезона покинул клуб и вернулся в Англию. В Англии тренировал ряд клубов средней руки, последним из которых стал «Болтон Уондерерс» в 1981 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Post War English & Scottish Football League A–Z Player's Database

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Тренеры ФК «Мидлсбро»
Тренеры ФК АЕК Афины
Тренеры ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренеры ФК «Донкастер Роверс»
Тренеры ФК «Болтон Уондерерс»